Cratere Keeler – cratere lunare
 Cratere Keeler – cratere su Marte